Rivière Boivin peut se référer à:

Toponymes

Rivière Boivin (bras des Murailles), affluent du Bras des Murailles coulant dans Mont-Valin (territoire non organisé), Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. .
Rivière Boivin (rivière aux Outardes), affluent de la rivière aux Outardes (via les lacs Maublant et Plétipi, coulant dans Mont-Valin (territoire non organisé), Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. .
Rivière Boivin (rivière Turgeon), affluent de la rivière Turgeon, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec, Québec. .
Petite rivière Jean-Boivin, affluent de la rivière Jean-Boivin, coulant dans Lac-Ministuk (territoire non organisé), Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. .
Rivière Jean-Boivin, affluent de la rivière Cyriac, coulant dans Lac-Ministuk (territoire non organisé), Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. .